Aquilino Pimentel ist der Name folgender Personen:

* Aquilino Pimentel junior (1933–2019), philippinischer Politiker, Hochschullehrer und Rechtsanwalt
 Aquilino Pimentel III. (* 1964), philippinischer Politiker